

Восточна сільська рада — сільське поселення, Октябрський район, Амурська область
 Восточна сільська рада — сільське поселення, Світлинський район, Оренбурзька область